Aupetit est un patronyme. Il est attesté en France .

 Hubert Aupetit, né le  est un professeur de littérature en hypokhâgne et khâgne.
 Michel Aupetit, né le , est un archevêque français.

Voir aussi :
 Association François-Aupetit — Vaincre la maladie de Crohn et la recto-colite

Sources, Notes et références